Lessenich (Mechernich) - stadsdeel van Mechernich 
 Lessenich/Meßdorf - stadsdeel van Bonn

 Jean Lessenich - Duits auteur en illustrator
 Stephan Lessenich - Duits socioloog